Luis Domingo Laino Guanes (Asunción, 1974) es un economista y diplomático paraguayo, hijo del político Domingo Laino.

Carrera 
Luis Domingo Laino es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Nacional de Asunción; máster en Economía con especialización en Desarrollo y Economía Internacional por la American University Washington DC; y licenciado en Economía por la Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción". Realizó otros estudios de posgrado en Suecia, Corea y Estados Unidos.

Es autor de los libros "Fragilidad Financiera en Paraguay" y "Revolución Energética en Cuba"; y de varios capítulos de libros y artículos en revistas especializadas y medios periodísticos. Sus principales investigaciones se refieren a temas de desarrollo y política económica.

Desempeñó funciones en la Secretaría Técnica de Planificación], y en la Universidad Nacional de Asunción como profesor de Facultad de Ciencias Económicas. Fue encargado de negocios-jefe de misión del Paraguay en Portugal, embajador del Paraguay ante la República de Cuba y representante concurrente ante la República de Haití y la República Dominicana.

Actualmente, es asesor de empresas e investigador del Centro de Investigación del Chaco Americano de la Fundación Manuel Gondra de Paraguay.

Referencias
https://web.archive.org/web/20060221083357/http://www.mre.gov.py/paginas/representaciones/Embajadas.asp?CodRepresentacion=32&tipo=1
http://noticias.terra.es/2007/espana/1103/actualidad/el-nuevo-embajador-de-paraguay-en-cuba-presenta-sus-credenciales.aspx

https://web.archive.org/web/20130729080452/http://finanzas.com.py/noticias_704_economistas-hablan-en-cuba-sobre-crisis.html
https://archive.is/20121130145745/f17digital.blogspot.com/2009/05/noticias-paraguayas-desde-cuba-198.html
https://web.archive.org/web/20060213220259/http://www.mre.gov.py/paginas/boletines/informaciones/anteriores/boletin201020051.asp
https://web.archive.org/web/20160321224834/http://www.ppn.com.py/html/noticias/noticia-ver.asp?id=56728&desc=Paraguay-exportaria-a-Cuba-alimentos-ropas-y-zapatos

https://web.archive.org/web/20111017012655/http://radiolaprimerisima.com/noticias/alba/98684
http://www.presidencia.gov.py/v1/?p=88552
http://dominicanoshoy.com/articulos/archivos/2011/octubre/articulo/fernandez-recibe-cartas-credenciales-de-embajadores/

http://www.listin.com.do/la-republica/2011/10/13/207001/Fernandez-recibe-las-credenciales-de-seis-nuevos-embajadores-en-Palacio
https://web.archive.org/web/20111014071032/http://www.hoy.com.do/el-pais/2011/10/13/397166/Presidente-recibe-credenciales-de-seis-embajadores

Nacidos en Asunción
Economistas de Paraguay
Diplomáticos de Paraguay
Embajadores de Paraguay en Cuba